BIX steht für:
 Bibliotheksindex
 Bürokratiekostenindex der Ärzte und Psychotherapeuten, siehe Bürokratiekosten #BIX

bix steht für:
 Birjia (ISO-639-3-Code), eine der Munda-Sprachen in Indien

Siehe auch:
 BICS
 Biggs
 Bicks

 
Abkürzung